Mélisey ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Mélisey (Haute-Saône) im Département Haute-Saône
 Mélisey (Yonne) im Département Yonne